Desa Situgede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Situgede (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 106,74), Jawa Barat, 
 Desa Situgede (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 107,98), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar